Il doppio del torneo di tennis Pescara Challenger 1990, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Il tabellone di doppio del Pescara Challenger 1990, torneo di tennis che faceva parte del circuito ATP Challenger Series 1990 nell'ambito dell'ATP Challenger Series, è stato vinto da Branislav Stankovič e Richard Vogel (tds n. 2). In finale hanno sconfitto la coppia formata da Massimo Cierro e Alessandro De Minicis (tds n. 4) con il punteggio di 6-3, 6-1.

Teste di Serie

  Bruce Derlin /  Libor Pimek (semifinali)
  Branislav Stankovič /  Richard Vogel (campioni)

  Cristian Brandi /  Federico Mordegan (quarti di finale)
  Massimo Cierro /  Alessandro De Minicis (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni
 
 

Pescara Challenger 1990